Adalard est un ancien prénom masculin d'origine germanique dérivé de Adalhard (Adal « noble » + hard « dur, fort »).
<
Le prénom a été notamment porté par :
  (?- 763), comte de Chalon ;
 Adalard (?-824), duc de Spolète ;
 Adalard ( 752-826), abbé et comte de Corbie ;
 Adalard le Sénéchal (?- 865), sénéchal et marquis de Neustrie ;
 Adalard (?-890), évêque de Tours ;
 Adalard (?- 912), évêque de Clermont ;
 Adalard (en fonction vers 1108-1125), originaire des Flandres, fondateur et premier dom de la domerie d'Aubrac.

Voir aussi 
 
 

Prénom masculin